Champagney puede referirse a varias poblaciones de Francia:

 Champagney, comuna del departamento de Alto Saona.
 Champagney, comuna francesa del departamento de Doubs.
 Champagney, comuna del departamento de Jura.